Джеффри Чарльз Чинеду (; 1 октября 1997, Лагос, Нигерия) — нигерийский футболист, нападающий клуба «Лахти».

Карьера 
В 17 лет нигериец переехал в Европу. Чинеду занимался в академиях чешского «Теплице» и албанского «Скендербеу». Дебютировал во взрослом футболе в составе албанской «Бесы». Затем нигериец неплохо проявил себя в македонских «Работничках», за которые он забил 12 мячей.

Летом 2019 года Чинеду подписал контракт с клубом украинской Премьер-Лиги «Олимпик» (Донецк), но проявить себя в нём легионеру не удалось. В чемпионате страны в 11 матчах ему не удалось забить ни одного гола.

В марте 2020 года нигериец на правах аренды перешёл в эстонскую «Нарву-Транс». По итогам года соглашение с эстонским клубом завершилось и форвард вернулся на Украину.

Достижения 
 Финалист Кубка Эстонии (1): 2019/20.
 Бронзовый призёр чемпионата Македонии: 2017/18

Примечания

Ссылки 
 Статистика на сайте Sports.ru
 

Футболисты Нигерии
Игроки ФК «Беса» Кавая
Игроки ФК «Работнички»
Игроки ФК «Олимпик» Донецк
Игроки ФК «Нарва-Транс»
Игроки ФК «Лахти»